Svengali bezeichnet:

Svengali (Fiktive Figur), Person im Hintergrund, die eine andere Person stark beeinflusst oder manipuliert

Svengali ist der Titel folgender Werke:
 Svengali (Album), Jazz-Album von Gil Evans (1973)
 Svengali (1914), österreichischer Film von Jacob und Luise Fleck
 Svengali (1927), deutsches Drama von Gennaro Righelli
 Svengali (1931), US-amerikanisches Drama von Archie Mayo
 Svengali (1954), britisches Drama von Noel Langley
 Svengali (1983), US-amerikanisches Drama von Anthony Harvey
 Svengali (2004), US-amerikanischer Kurzfilm von Richard D. Morris
 Svengali (2009), britische Komödie von Philip John
 Svengali (2013), britische Komödie von John Hardwick